Синго (Япония) (新郷) — село в Японии, находящееся в уезде Саннохе префектуры Аомори
 Синго (Китай) (兴国) — уезд в Китае, находящийся в городском округе Ганьчжоу провинции Цзянси